Marginea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Marginea (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava

 Marginea (Buhuși), Dorf im Kreis Bacău
 Marginea (Oituz), Dorf im Kreis Bacău

 Marginea Pădurii, Dorf im Kreis Prahova